B7 puede referirse a:
 Biotina o vitamina B7, una vitamina estable al calor, soluble en agua, alcohol y susceptible a la oxidación que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y purinas.
 CD80, es una molécula conocida como la proteína B7.1. Las B7 son vitaminas que si las tamas bajos los efectos del alcohol puedes acabar en muy malas formas